Ниже представлен список всех призёров летних Олимпийских игр 1900 года, проходивших в столице Франции Париже с 14 мая по 28 октября 1900 года. Всего в соревнованиях принял участие 997 спортсменов из 24 стран. Всего было разыграно 95 комплектов медалей в 20 видах спорта.



Академическая гребля

Баскская пелота

Велоспорт

Водное поло

Гольф

Конный спорт

Крикет

Крокет

Лёгкая атлетика

Парусный спорт

Перетягивание каната

Плавание

Поло

Регби

Спортивная гимнастика

Стрельба

Стрельба из лука

Теннис

Фехтование

Футбол

Лидеры по медалям

См. также 
Летние Олимпийские игры 1900

Примечания 

Летние Олимпийские игры 1900
Списки призёров Олимпийских игр